Waldemar Valle Martins (Santos, 28 de fevereiro de 1926 - Santos, 10 de maio de 2004) foi um padre, professor e reitor da Universidade Católica de Santos.

Ligações externas

Professores do Brasil
Reitores do Brasil
Religiosos do Brasil